Wächtersbach steht für:

Geographisches:
 Wächtersbach, Kleinstadt im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Wächtersbach (Ohlebach), rechter Zufluss des Ohlebachs in Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Bauten:
 Bahnhof Wächtersbach, Bahnhof der Stadt Wächtersbach
 Schloss Wächtersbach, Niederungsburg in Wächtersbach

Siehe auch:
 Waechtersbacher Keramik, Hersteller von Waren aus Steingut in Brachttal-Schlierbach